Albrecht IV van Beieren (München, 5 december 1447 — aldaar, 18 maart 1508) bijgenaamd de Wijze, was een zoon van hertog Albrecht III van Beieren en Anna van Brunswijk.

Meerderjarig geworden in 1465 volgde hij zijn overleden broer Johan op als co-hertog van Beieren-München. Tot 1467 regeerde in feite zijn oudere broer Sigismund die dan terugtrad. In 1485 verwierf Albrecht nog Abensberg en in 1486 trad het bankroete Regensburg toe tot het hertogdom. Van zijn verwant Sigismund van Oostenrijk verkreeg hij ten slotte nog Habsburgs Zwaben (Voor-Oostenrijk). Dit alles zinde noch Oostenrijk, noch Zwaben en bij de vrede van Augsburg in 1492 diende hij, onder dreiging van oorlog, al deze veroveringen opnieuw af te staan. In 1503 volgde dan de oorlog over de opvolging in Landshut, die in 1505 beslecht werd in het voordeel van Albrecht. Om die opvolgingsperikelen in de toekomst te vermijden vaardigde Albrecht het eerstgeboorterecht uit, waardoor het nu verenigde hertogdom Beieren één en ongedeeld diende te blijven.

Albrecht IV was getrouwd met Cunigonde van Oostenrijk (1465-1520), dochter van Frederik III, en werd vader van:
 Sidonia
 Sybille
 Sabina (1492-1564), die in 1511 huwde met hertog Ulrich van Württemberg
 Willem IV van Beieren
 Lodewijk X van Beieren
 Ernst (1500-1560), administrator in het prinsbisdom Passau en het aartsbisdom Salzburg
 Susanna (1502-1543), die huwde met markgraaf Casimir van Brandenburg-Kulmbach (-1527) en met Otto Hendrik van de Palts (-1559).

Voorouders 

Hertog van Beieren
Huis Beieren-München
Persoon in de 15e eeuw
Beieren, A